Staunton kan syfta på:

Platser 
 Staunton, Illinois, USA
 Staunton, Indiana, USA
 Staunton, Virginia, USA
 Staunton (nära Coleford), ort i Gloucestershire, England, Storbritannien
 Staunton Coleford, civil parish
 Staunton (nära Gloucester), ort i Gloucestershire, England, Storbritannien
 Staunton, Nottinghamshire, ort i England, Storbritannien

Personer 
 
 Howard Staunton (1810–1874), engelsk schackspelare
 Imelda Staunton (född 1956), brittisk skådespelerska
 Steve Staunton (född 1969), irländsk fotbollsspelare och -tränare